Tahara, ville japonaise de la préfecture d'Aichi
La Tahara, rite funéraire juif de purification de la personne décédée, avant son enterrement
La Tahara, concept de pureté très important dans l'islam
 Tahara, nom vernaculaire désignant le poisson Caranx melampygus

Patronyme 

 Etsuko Tahara, footballeuse japonaise
 Kaori Tahara (1979-), joueuse japonaise de volley-ball
 Keiichi Tahara (1951-2017), photographe japonais

Patronyme japonais